Государственные кредитные билеты образца 1905—1912 годов — последняя серия бумажных денежных знаков Российской империи, находившихся в обращении с 1907 года по конец декабря 1922.

Государственные кредитные билеты образца 1905—1912 годов 
Большим потрясением для экономики страны стала революция 1905 — 1907 годов. Политические забастовки и вооружённые восстания нанесли значительный ущерб экономике.

Для сравнения, если в период с января 1904 по январь 1905 года денежная масса увеличилась на 13 %, то за следующий год с января 1906 года — уже на 31 %. Однако очередной заём на сумму 843 млн рублей во Франции и на этот раз позволил сохранить свободный размен кредитного рубля.

Начиная с 1907 года, в связи с усовершенствованием в способах изготовления ценных бумаг, производился постепенный выпуск в обращение новых кредитных билетов 3, 5, 10, 25, 100, 500 рублей.

Обмен билетов номиналом 3 рубля прежних выпусков билетами нового образца производился согласно указам от 27 февраля 1906 года (№ 27456, 27463).

3 рубля образца 1905 года (выпуск 1905—1918 годов)

5 рублей образца 1909 года (выпуск 1910—1917 годов)

10 рублей образца 1909 года (выпуск 1909—1918 годов) 
Начиная с 1907 года, в связи с усовершенствованием в способах изготовления ценных бумаг, производился постепенный выпуск в обращение новых кредитных билетов достоинством 10 рублей. Замена прежних выпусков билетов номиналом 10 рублей на билеты нового образца осуществлялась согласно указам от 29 апреля 1909 года (№ 31781, 31782).

В соответствии с указом от 29 апреля 1909 года (№ 31831) 1 ноября этого же года был выпущен кредитный билет 10 рублей образца 1909 года.

Подписи управляющих

 В 1909 году кредитные билеты 10 рублей подписывались управляющим С. И. Тимашевым
 Билет 10 рублей выпуска 1910—1914 подписывались управляющим А. В. Коншиным
 Билет 10 рублей выпуска 1914—1919 подписывались управляющим И. П. Шиповым

На билете помещался малый государственный герб образца 1883 года.

Нумерация билетов шестизначная порядковая. Серии двухлитеральные (например АА 012345).

Кредитный билет печатался на белой бумаге с водяными знаками. С лицевой и оборотной стороны применялась типографская печать по многокрасочной орловской сетке.

Билет 10 рублей образца 1909 года находился в обращении до 1 октября 1922 года. Согласно декрету СНК от 8 сентября 1922 года «Об установлении однородности денежного обращения» он терял платежную силу с октября 1922 года. Обмен их производился из расчета 10000 рублей за 1 рубль образца 1922 года.

25 рублей образца 1909 года (выпуск 1909—1918 годов)

100 рублей образца 1910 года (выпуск 1911—1920 годов)

500 рублей образца 1912 года (выпуск 1913—1921 годов)

Подписи на государственных кредитных билетах образца 1905—1912 годов 
На государственных кредитных билетах образца 1905—1912 годов должны быть 2 подписи. Первая подпись Управляющего банком Российской империи, вторая подпись — кассира.
Управляющие Государственным банком в период 1905—1912 годов:

 1903—1909 — Сергей Иванович Тимашев (1858—1920) Подписывал билеты выпуска 1905—1909 годов
 1910—1914 — Алексей Владимирович Коншин. Подписывал билеты выпуска 1910—1914 годов
 1914—1917 — Иван Павлович Шипов (1865—1920) Подписывал билеты выпуска 1914—1917 годов

Подписи управляющих

Подписи кассиров

Распределение подписей кассиров

1. Выпуск до февраля 1917 года

2. Выпуск с февраля по октябрь 1917 года (выпуск временного правительства)

3. Выпуск с октября 1917 по 1921 год (выпуск правительства РСФСР)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ценник на боны Российской Империи 1898—1917

Банкноты, номинированные в рублях
Банкноты Российской империи
Экономика Российской империи